Åre – comune della Contea dello Jämtland (Svezia)
 Aar – fiume della Svizzera